Allan Persson kan syfta på bland andra: 

* Allan Persson (1913–1998), svensk jurist
 Allan Persson (1918–1987), svensk konstnär